Susanne Dengler (1962), een Oostenrijks musical- en operettezangeres
 Carlos Dengler (1974), een Amerikaans basgitarist